Martin Lindberg kan syfta på:

 Martin Lindberg (1923-2007) svensk konstnär
 Martin Lindberg (född 1934), svensk mikrobiolog
 Martin Lindberg (född 1956), svensk regissör och dramatiker